Mitreski ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Mitreski (* 1980), mazedonischer Fußballspieler
 Igor Mitreski (* 1979), mazedonischer Fußballspieler